Harbrecht ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Harbrecht (* 1969), deutscher Volleyballspieler und -trainer
 Josef Harbrecht (1884–1966), deutscher Pädagoge und Politiker

Siehe auch:
 Harprecht
 Harpprecht